Red Allen (jazzmusicus) (1908-1967), Amerikaans jazzmusicus
 Red Allen (bluegrassmusicus) (1930-1993), Amerikaans bluegrassmusicus